Agapito Mosca (1678-1760), cardinal italien ;
 Alessia Mosca (née en 1975), femme politique italienne ;
 Arsène Mosca (né en 1967), acteur et humoriste français ;
 Bertrand Mosca, journaliste français et ancien directeur général de France 2 ;
 Gaetano Mosca (1858-1941), universitaire italien ;
 Giuseppe Mosca (1772-1839), compositeur italien ;
 Jacopo Mosca (né en 1993), coureur cycliste italien ;
 Lino Mosca (1907-1992), footballeur italien ;
 Luigi Mosca (1775-1824), compositeur italien, frère de Giuseppe ;
 Maurizio Mosca (1940-2010), journaliste, écrivain et présentateur à la télévision italienne ;
 Pierre Mosca (né en 1945), footballeur puis entraîneur français ;
 Sal Mosca (1927-2007), pianiste américain de jazz ;
 Simone Mosca (1492-1553), sculpteur et architecte italien ;
  Francesco Mosca (1531-1578), sculpteur italien.

Voir aussi 

 La Mosca, un chungnyun manhwa de Kang Hyung-Kyu.
 Le Voyage de Mosca, un roman d'aventures de Frances Hardinge.

Personnage de fiction 
 Mosca est un personnage de la comédie Volpone, de Ben Johnson, 1606.
 Le comte Mosca est un personnage du roman La Chartreuse de Parme de Stendhal, 1839.

Paronyme 

 Paulinho Moska, un chanteur, compositeur et acteur brésilien.